

Persone 
 Alexandra Bellow – matematica rumena naturalizzata statunitense
 Saul Bellow – scrittore canadese naturalizzato statunitense, Premio Nobel per la letteratura 1976

Altro 
 Bellow Island – isola nel lago Michigan conosciuta anche come Gull Island